Smolniki kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Smalininkai, ort, Tauragė län, Jurbarko rajono savivaldybė,

Polen 

 Smolniki (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat iławski, 
 Smolniki (ort i Polen, Kujavien-Pommerns vojvodskap), Powiat nakielski, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar